Джон Брайант Пейн (; ) — американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр 1896.

Джон Пейн приехал на Игры вместе со своим братом Самнером Пейном, но участвовал только в одном состязании — стрельба из армейского пистолета на расстояние 25 м. Получив 442 очка, Пейн выиграл в своём единственном соревновании.

Ссылки 
 Джон Пейн на sports-reference.com 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1896 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1896 года
Стрелки США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту